Malawisparv (Emberiza vincenti) är en fågel i familjen fältsparvar inom ordningen tättingar.

Utseende och läte 
Malawisparven kännetecknas av brun rygg med en kastanjebrun fläck på skuldran, svartvitbandat huvud, vit strupe och mörkgrått bröst, mot buken svart. Överlappande zebrasparven har kastanjebrun undersida och svart strupe. Nära släktingen kapsparven (se Systematik nedan) är mycket lik, men är matt sepiafärgad under, ej djupblå. Sången är varierande, men vanligen en serie med fem till sex korta toner, i engelsk litteratur återgivet som "chet-shwit-set-chwit-chet-swit”. Lätet är ett nasalt ringande "neeh-neerh-neeeerh-neh" eller liknande. Både sång och läten anses vara identiska med kapsparvens.

Utbredning och systematik 
Malawisparven återfinns från centrala Malawi till angränsande norra  Moçambique och östra Zambia. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Flera auktoriteter betraktar den som en underart till kapsparv (E. capensis), baserat på likheterna i sång och att den utgör änden på en klinal övergång från ljus till mörk buk.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varvid den inte placeras i någon hotkategori.

Levnadssätt 
Malawisparven hittas i buskmarker och aloe blandat med torrt gräs bland klippblock, granitbranter och klippiga berg på mellan 900 och 2000 meters höjd. Där hoppar den mestadels omkring på marken i par eller smågrupper, på jakt efter föda.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Col. A. W. “Jack” Vincent (1904-1999), engelsk ornitolog, konservator och samlare, boende i Sydafrika 1937-1999.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Fältsparvar
Fåglar i etiopiska regionen